Kasaï-Oriental peut faire référence à :

 Kasaï-Oriental (province historique), une province historique de la République démocratique du Congo.
 Kasaï-Oriental (province), une province de la République démocratique du Congo créée en 2015.